Anaia () ist:

 Anaia (Kleinasien), in der antiken Geographie eine Küstenstadt in Kleinasien
 Anaia (Judäa), in der antiken Geographie zwei Ortschaften in Judäa
 Anaia (Mythologie), Amazone und eponyme Heroine der griechischen Mythologie